Холкомб има више значења:
 Холкомб (Мисисипи)
 Холкомб (Канзас)
 Холкомб (Мисури)